L'A2 Basket League 2012-2013 è stata la 52ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 27ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
A2 Basket League 2012-2013